Jack Taylor (voetballer) (1914–1978), Engels voetballer en voetbalcoach
Jack Taylor (Schots voetballer) (1872–1949), Schots voetballer
Jack Taylor (scheidsrechter) (1930-2012), Engels voetbalscheidsrechter
Jack Taylor (journalist), Amerikaans tv- en radiopresentator
Jack Taylor (acteur) (1936), Amerikaans acteur
Jack Taylor (muzikant) (1965–1997), Amerikaans muzikant
Jack Taylor (zwemmer) (1931–1955), Amerikaans zwemmer
Jack Taylor (cricketer) (1991), Engels cricketer
Jack Taylor (politicus) (1935-2020), Amerikaans politicus

Zie ook 
Jack Taylor (televisieserie), een Ierse misdaadserie uit 2010 over een privédetective
Jock Taylor (1954-1982), Schots zijspancoureur